Coze est le patronyme de :
 Paul Coze (1903-1974), peintre, illustrateur, ethnologue et écrivain français.
 Pierre Coze (1754-1821), médecin français, doyen de la Faculté de médecine de Strasbourg .

Références